Стодард има више значења:
 Округ Стодард (Мисури)
 Стодард (Висконсин)